Kahan peut faire référence à :
 Steve Kahan (né en 1930), acteur américain.
 William Kahan (né en 1933), mathématicien canadien.
 Théo Kahan (1904 - 1984), physicien français.
 Bente Kahan (née en 1958), chanteuse, actrice, musicienne et auteure norvégienne.

Voir aussi 
 
 Cohen (judaïsme)

Patronyme juif